Ву́лиця Рє́піна — назва вулиць у містах України та інших держав.

Вулиця Рєпіна — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Рєпіна — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Рєпіна — вулиця у Дрогобичі.
  Вулиця Репіна — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Кривому Розі.
 Вулиця Рєпіна — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Рєпіна — вулиця у Львові.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Одесі.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Сімферополі.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Харкові.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Черкасах.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Чернігові.

 Вулиця Рєпіна — колишня назва вулиці Подільська у місті Балта.
 Вулиця Рєпіна — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Дубно.
 Вулиця Рєпіна — колишня назва вулиці Миколи Арсенича-Березовського у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Рєпіна — з 1955 по 1992 рік назва вулиці Терещенківської у Києві.
 Вулиця Рєпіна — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Марганець.
 Вулиця Рєпіна — колишня назва вулиці Гетьмана Полуботка у місті Носівка.

Вулиця Рєпіна — вулиця в Мінську.
 Вулиця Рєпіна — вулиця в Гомелі.

Вулиця Рєпіна — вулиця в Алмати.

Вулиці, названі на честь людей